Smólnik (gromada 1954–1961) (powiat włocławski)
 Smólnik (gromada 1972) (powiat włocławski)